Хо́ар () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Хоар, Майк (Бешеный Майк; 1919—2020) — известный британский военный деятель и наёмник.
 Хоар, Мелисса (род. 1983) — австралийская скелетонистка, чемпионка мира среди юниоров.
 Хоар, Реджинальд (1882—1954) — британский дипломат, эсквайр Великобритании.
 Хоар, Сэмюэль (1880—1959) — английский разведчик, государственный деятель.
 Хоар, Чарльз Энтони Ричард (род. 1934) — английский учёный в области информатики и вычислительной техники.

См. также 
 Хор (значения)